Schreckalm bezeichnet folgende geographische Objekte:

 Schreckalm (Oberaudorf), eine Alm bei Oberaudorf
 Schreckalm (Sachrang), eine Alm im Ortsteil Sachrang der Gemeinde Aschau im Chiemgau